В этой статье представлен список основных исторических областей Балканского полуострова. Указанные области возникали в различное время — от античности до современности — поэтому их территории могут совпадать. На Балканах множество раз менялись национальные границы, а потому в настоящее время нельзя с абсолютной достоверностью утверждать о принадлежности того или иного региона к определенной нации.
В списке отображены исторические области, существовавшие на Балканах, при этом указаны современные государства, на чьих территориях расположены те или иные регионы.

Список 
 Аттика (Греция)
 Ахайя (Греция)
 Беотия (Греция)
 Бока Которска (Черногория)
 Босния (Босния и Герцеговина, Сербия)
 Герцеговина (Босния и Герцеговина, Хорватия)
 Далмация (Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория)
 Дардания (Сербия, Северная Македония, Албания)
 Добруджа (Болгария, Румыния)
 Северная Добруджа (Румыния)
 Южная Добруджа (Болгария)
 Дукля (Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина)
 Захумье (Хорватия, Босния и Герцеговина)
 Иллирия (Албания, Черногория, Хорватия)
 Истрия (Хорватия, Словения)
 Косово (Республика Косово/Сербия)
 Македония (Греция, Болгария, Северная Македония, Сербия)
 Вардарская Македония (Северная Македония)
 Боймия
 Мариово
 Осоговия
 Пелагония
 Полог
 Тиквеш
 Чеч
 Эгейская Македония (Греция)
 Меглен
 Пиринская Македония (Болгария)
 Метохия (Сербия)
 Мёзия (Болгария, Сербия)
 Пагания (Хорватия, Босния и Герцеговина)
 Пелопоннес или Морея (Греция)
 Рагуза (Хорватия, Черногория)
 Рашка (Сербия, Босния и Герцеговина)
 Румелия (Болгария, Турция, Греция, Румыния)
 Восточная Румелия (Болгария)
 Санджак (Сербия, Черногория, Босния)
 Северная Албания (Албания, Метохия, Черногория)
 Семберия (Босния и Герцеговина)
 Сербия (Сербия)
 Старая Сербия (Рашка, Республика Косово, Гора, Метохия, Северная Македония, Северная Албания, Санджак, Южная Сербия)
 Травуния (Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория)
 Фессалия (Греция)
 Фракия (Турция, Греция, Болгария)
 Халкидики (Греция)
 Центральная Хорватия (Хорватия)
 Гражданская Хорватия (Хорватия)
 Хорватская Краина (Хорватия)
 Хорватское побережье (Хорватия)
 Черногория или Зета (Сербия, Черногория)
 Шоплук (Болгария, Сербия)
 Шумадия (Сербия)
 Этолия (Греция)
 Эпир (Греция, Албания)
 Чамерия (Греция, Албания)

Соседние земли 
 Банат (Румыния, Сербия, Венгрия)
 Баранья (Венгрия, Хорватия)
 Бачка (Сербия, Венгрия)
 Валахия (Румыния)
 Мунтения (Румыния)
 Олтения (Румыния)
 Воеводина (Сербия)
 Военная граница (Хорватия, Сербия, Румыния)
 Банатская Краина (Сербия, Румыния)
 Хорватская Краина (Хорватия)
 Славонская Краина (Хорватия, Сербия)
 Дакия (Румыния, Сербия, Венгрия)
 Ионические острова (Греция)
 Крайна (Словения)
 Каринтия или Карантания (Словения, Австрия)
 Крит (Греция)
 Паннония (Хорватия, Венгрия, Сербия)
 Прекмурье (Словения, Венгрия)
 Славония (Хорватия, Сербия)
 Спорады (Греция)
 Срем (Сербия, Хорватия)
 Подлуже (Сербия)
 Шокадия (Хорватия)
 Спачва (Хорватия)
 Штирия (Словения, Австрия)
 Верхняя Штирия (Австрия)
 Нижняя Штирия (Словения)

См. также 
 Австро-Венгрия
 Югославия
 Исторические области Центральной Европы
 Причерноморье